Josep Fusté i Ferré (Reus, 1925), músic, director de l'Orfeó Reusenc durant 42 anys
 Josep Fusté i Grifoll (Alforja, 1923 - Arbolí, 15-01-1978), mestre i Fill Il·lustre de la població
 Josep Fusté Noguera, president del RCD espanyol de Barcelona de 1963 al 1967
 Josep Maria Fusté Blanch (Linyola, 1941), futbolista